

Sigle 
 Red Cross (Society) of Niger – Società nazionale di Croce Rossa della Repubblica del Niger
Royal Canadian Navy – Designazione ufficiale della marina militare del Canada nel periodo 1911-1968.

Codici 
 RCN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di American River (Australia)